McKinley este un nume de familie din arealul limbii engleze, care s-ar putea referi la:

Oameni 
 William McKinley (1843 – 1901), al 25-lea președinte al Statelor Unite ale Americii
 McKinley (nume de familie)
 McKinley Washington Jr. (1938 – 2022), prelat prezbiterian și politician

Locuri

Filipine 
 Fort William McKinley (azi, Fort Bonifacio) în zona Metro Manila
 McKinley Road, arteră principală din Metro Manila

Statele Unite ale Americii 
 Muntele McKinley (oficial, Denali), cel mai înalt vârf de munte din America de Nord, situat în statul 
 McKinley, statul 
 McKinley, statul 
 McKinley, comitatul Elk, statul 
 McKinley, comitatul Montgomery, statul Pennsylvania
 Comitatul McKinley, statul 
 Township-ul McKinley, comitatul Emmet, statul 
 Township-ul McKinley, comitatul Huron, statul Michigan
 McKinley, Minnesota (dezambiguizare) (multiple)
 McKinley, statul 
 McKinley, Wisconsin (dezambiguizare) (multiple)

Alte utilizări 
 Itanium 2, nume de cod McKinley, microprocesor Intel
 McKinley, marcă comercială de bunuri sportive produse de Intersport

Vezi și
 MacKinley
 McKinlay
 MacKinlay

Nume